

Règne animal 
 La veuve noire désigne plusieurs espèces d'araignées, comme Latrodectus hasselti ou Latrodectus tredecimguttatus connues pour manger le mâle après l'accouplement. Par extension, le terme de veuve noire peut désigner :
 une femme qui tue son mari,
 une femme  dont les amours se terminent tragiquement à plusieurs reprises (voir aussi mante religieuse),
 une femme kamikaze.
 la Fausse veuve noire est l'appellation commune de l'araignée Steatoda nobilis ;
 la Veuve noire est aussi l'appellation commune du poisson Gymnocorymbus ternetzi ;
 l’Euplecte veuve-noire (Euplectes ardens) est une espèce de passereau.

Personnage de fiction 
 la Veuve noire, une super-héroïne de Marvel Comics ;
 Les Veufs noirs, série de nouvelles policières d’Asimov ;
 La Veuve noire, un personnage de la série animée Animutants.

Cinéma et télévision 
 La Veuve noire (Black Widow), un film américain réalisé par Nunnally Johnson en 1954 ;
 La Veuve noire (Black Widow), un film réalisé par Bob Rafelson en 1986 ;
 La Veuve noire (Black Widower),  épisode de la de  saison de la série animée Les Simpson diffusé en 1992 ;
 La Veuve noire (The Black Widow et Schadenfreude), un épisode en deux parties de la série télévisée Boston Justice diffusé en 2005 ;
 La Veuve noire (Fatal Acquittal), un téléfilm réalisé par Sam Irvin et diffusé en 2014.

Astronomie 
 Veuve noire est le surnom du pulsar  (), une des deux composantes de l'étoile variable , laquelle est un système binaire à éclipses de la constellation de la Flèche

Divers 
 La Veuve noire est la chanson en face B du single de Mylène Farmer, À quoi je sers ;
 au Canada, les Éditions de la Veuve noire ont commencé leur activité en . Parmi les auteurs publiés figurent C. Bouchard, Frédérick Durand.
 La Veuve noire est le  de la série de bande dessinée Natacha de François Walthéry ;
 La Veuve noire est le  de la série de bande dessinée Masquerouge.
 La Veuve noire est une chanson de K-Reen featuring J-Mi Sissoko & Prodige (La Menace)

Notes et références

Voir aussi